Fewtrell ist der Familienname folgender Personen:

 Malcolm Fewtrell (1909–2005), englischer Polizist
 Max Fewtrell (* 1999), britischer Rennfahrer